Bodypump är en gruppträningsform som utvecklats av träningsföretaget Les Mills. 

Bodypump är en styrkeinriktad träningsform där fria vikter och stång används för träning till förkoreograferad musik. Passtiden är 60 minuter. Deltagarna kan själva reglera tyngden genom att avlägsna eller lägga till vikter.
I januari 2017 firades den 100:e realasen (25-årsjubileum) av bodypump på träningscenter världen över. 

Träningsmetoder